Вымысловка () — село,
Выбудовский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123081702. Население по переписи 2001 года составляло 240 человек .

Географическое положение 
Село Вымысловка находится в 4-х км от правого берега реки Стрыпа,
на расстоянии в 3,5 км от сёл Выбудов и Будилов.

История 
 Впервые село упоминается в первой половине XIX века.

Примечания